Lehár ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lehár (1876–1962), österreichischer und ungarischer Militär
 Franz Lehár (1870–1948), österreich-ungarischer Komponist
 Franz Lehár senior (1838–1898), österreichischer Militärmusiker

Lehár ist des Weiteren der Name von:

 (85317) Lehár, einem Asteroiden
 der Lehár-Villa in Bad Ischl